Die Abkürzung TF 1 steht für:

 den französischen Fernsehsender Télévision française 1, üblicherweise mit TF1 abgekürzt
 die spanische Autobahn Autopista del Sur de Tenerife, kurz: TF-1, auf Teneriffa

TF 1